

Patronymes 

 Eugenio Camillo Costamagna (1864-1918), journaliste italien qui fut l'un des fondateurs du quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport ;
 Maria Teresa Costamagna, connue sous le nom de scène Adriana Costamagna (1889- ? ), actrice italienne du cinéma muet ;

Patronyme italien